Pine Island kan syfta på:

 Pine Island (häst) – ett engelskt fullblod

Kanada 

 Pine Island, Ontario, ö, 
 Pine Island, British Columbia, ö,